

Geografia
 Schiavon – comune italiano

Persone
 Alberto Schiavon (1978) – snowboarder italiano
 Eros Schiavon (1983) – calciatore italiano
 Gianluca Schiavon (1967) – batterista italiano
 Girolamo Schiavon (1751-1821) – compositore e organista italiano
 Giuseppe Schiavon (1896-1989) – politico italiano
 Primo Schiavon (1907-1994) – politico italiano
 Sebastiano Schiavon (1883-1922) – sindacalista e politico italiano
 Silvano Schiavon (1942-1977) – ciclista su strada italiano
 Valentina Schiavon (1984) – rugbista a 15 italiana
 Veronica Schiavon (1982) – rugbista a 15 italiana
 Vittorio Schiavon (1861-1918) – pittore italiano

Pagine correlate
 Schiavoni (disambigua)
 Schiavone